Torelo ima više značenja:
 Torelo (Kazerta)
 Torelo (Kuneo)
 Torelo (Salerno)